Dietmar Brehmer – niemiecki polityk, działacz regionalny
 Dietmar Brehmer – piłkarz, trener piłkarski